Az 1987-es túraautó-világbajnokság volt az első szezonja a túraautó-világbajnokságnak. A szezon 1987. március 22-én kezdődött és november 15-én, tizenegy verseny után ért véget. A bajnokságon a FIA A csoport előírásainak megfelelő túraautók indulhattak. Az egyéni bajnoki címet Roberto Ravaglia, a csapatbajnoki címet az Eggenberger Motorsport nyerte.

Csapatok és pilóták 

Tizenöt regisztrált nevezés érkezett a bajnokságra. Az utolsó pillanatban a rendező, Bernie Ecclestone előírta, hogy a csapatok számára hivatalos pontok és díjnyertesek megfizetésekor 60 000 dollár regisztrációs díjat kell fizetniük. Valójában számos legnépszerűbb csapat, nevezetesen Tom Walkinshaw Racing, aki az 1984-es, 1985-es és 1986-os európai túraautó-bajnokságon volt a győztes, megtagadta a fizetést, és gyakorlatilag figyelmen kívül hagyta a bajnokságot. 

A bajnokság mellett elkötelezettek között volt a Ford Europe által támogatott Eggenberger Motorsport a Texaco által támogatott Ford Sierra turbóval, Andy Rouse csapata, aki saját Sierra Cosworth-t vezette, a gyár támogatta a nyugatnémet Schnitzer Motorsport BMW csapatait és az olaszokat. A CiBiEmme és a Bigazzi csapatok versenyeznek az új BMW M3-mal, amely a régi 635 CSi-t váltotta fel a BMW fő kihívójaként, az Alfa Corse-csapat pedig a gyári Alfa Romeo 75 turbóival. 

Noha a szezon során számos más versenyző vett részt versenyen, csak a következők jogosultak bajnoki pontokat szerezni. Ironikus módon, a bajnokságon két nyílt versenyen nyert csapat nem volt jogosult a bajnoki pontokra. Az autók három motorteljesítmény-megoszlásban vettek részt: 

 1. osztály: 1600 cm³-ig 
 2. osztály: 1601–2500 cm³-ig 
 3. osztály: 2500 cm³ felett 

Az dőlt betűvel jelölt pilóták szerepeltek az autóban, de a versenyen valójában nem vezették őket. 

Megjegyzés: A fenti táblázatban az "abszolút győztes" a verseny abszolút győztesére, a "Győztes bajnokság" pedig a legmagasabb helyezett bajnokságra utal.

Eredmények és állás

Versenyek

Tabella

Vezetői bajnokság 

Megjegyzés: A fenti táblázatban szereplő versenysorozatok a regisztrált bajnoki nevezések által elért relatív helyezésekre vonatkoznak, és nem tartalmaznak más versenyzőket. 

Pontrendszer: 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1 az első tíz helyezettnek jár mind közvetlen, mind divíziós eredményekért. Ezért egy versenyző akár 40 pontot is kaphatott egy versenyen. Pontokat csak a világbajnokságra benevezett autók vezetői kaptak.

Csapat bajnokság 

Pontrendszer: 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1 az első tíz helyezettnek jár mind közvetlen, mind divíziós eredményekért. Ezért egy nevezés akár 40 pontot is kaphatott egy versenyen. Pontokat csak azokra a nevezésekre osztottak ki, amelyeket regisztráltak a világbajnokságra.

Jegyzetek

Források 
 1987-es túraautó-világbajnokság
 https://web.archive.org/web/20030809091754/http://homepage.mac.com/frank_de_jong/ 
 1987-es túraautó-világbajnokság - Touring Car Racing.net

Fordítás

További információk 
 A WTCC 1987-es versenyeredményei. Letöltve a Motorsport Almanac-ból 2008. szeptember 30-án 
 Képek az 1987-es WTCC 5. fordulóból - 24 órás wellnessfürdő - Spa Francorchamps 
 Képek az 1987-es WTCC 7. fordulójából - Tourist Trophy - Silverstone 
 Képek az 1987-es WTCC 8. fordulójából - James Hardie 1000 - Bathurst 
 EGYSZER EGYSZER ... JAPÁNBAN

Túraautó-világbajnokság